Alexander Tietze, Duitse geneeskundige
 Syndroom van Tietze, vernoemd naar Alexander Tietze
 Heinrich Tietze, Oostenrijks wiskundige
 Lensruimten van Tietze, vernoemd naar Heinrich Tietze
 Tietze-reactie, een reactie uit de organische chemie